В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Chicago 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Андреа Джегер (півфінал)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (півфінал)

 Міма Яушовець (1-ше коло)
 Венді Тернбулл (фінал)
 Вірджинія Рузічі (1-ше коло)
 Біллі Джин Кінг (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1982